

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Sieńsko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Sieńsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec